Дом-музей В. И. Ленина:
 Дом-музей В. И. Ленина — музей В. И. Ленина в Выборге
 Дом-музей В. И. Ленина — музей В. И. Ленина в Казани
 Дом-музей В. И. Ленина — музей В. И. Ленина в Кракове
 Дом-музей В. И. Ленина — музей В. И. Ленина в Подольске
 Дом-музей В. И. Ленина — музей В. И. Ленина в Пскове
 Дом-музей В. И. Ленина — музей В. И. Ленина в Самаре
 Дом-музей В. И. Ленина — музей В. И. Ленина в Ульяновске
 Дом-музей В. И. Ленина — музей В. И. Ленина в Уфе

См. также 
 Музей Ленина